Книга мечей (англ. Book of Swords) — кинофильм 2007 года.

Сценарий написан по рассказу Ху Сунг Пака и режиссёра Питера Аллена Book of Swords.

Слоган фильма — «Those special ones born in the year of the dragon are granted a charmed life... Yet a charmed life can come to a sudden end».

Сюжет 
Главный герой - полицейский Лэнг (Хо Сунг Пак), брат и напарник которого погибли во время спецоперации против наркомафии. Лэнгу приходиться расстаться с девушкой и затаиться на три года. Вскоре он выйдет из тени, чтобы нанести удар по бандитам, отомстив за смерть близких. Его цель - криминальный босс по имени Таз (Ричард Дивицио). Для победы над бандитами Лэнг отправляется на поиски легендарного артефакта - Книги Мечей.

В ролях

Производство 
Фильм был снят ещё в 1996 году в Чикаго, после чего был показан на Fantastic Films International. Затем часть сцен пересняли и дополнили, выпустив 15 февраля 2007 года. Компания занимавшаяся выпуском фильма, Ikehoman Productions, принадлежит Хо Сунг Паку.

Художественные особенности 
В фильме появились многие актёры, изображавшие персонажей видеоигры Mortal Kombat. Актёры одеты и вооружены также, как их герои из Mortal Kombat.

Как и в игре, в фильме содержится элемент мистики и отсылки к китайской мифологии.

Также, полицейский дуэт - азиат и афроамериканец - явная отсылка к фильму "Час пик". Роль напарника главного героя сыграл Таймак, звезда фильма Последний Дракон, имевший большую популярность в 80-х и 90-х.

Фильмы США 2007 года
Фильмы о боевых искусствах